Jutta est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Jutta est un prénom féminin, peu usité en France, fêté le 22 décembre ou le 5 mai.

Jutta est aussi un patronyme.

Sainte ou bienheureuse chrétienne 
 Jutta († 1136), bienheureuse, recluse au mont Saint-Disibode, à Bingen dans la vallée du Rhin, forma Hildegarde de Bingen ; fêtée le 22 décembre.

Personnalités portant ce prénom ou ce patronyme

Voir aussi 
 Oeneis jutta, nom binomial du chamoisé lapon, un lépidoptère (papillon) ;
 (1183) Jutta, astéroïde.

Références 

Prénom féminin
Éponyme d'un objet céleste